{{Ficha de noble
|nombre = Margarita Gómez-Acebo
|título0 = Reina consorte de Bulgaria
|imagen = 
|epígrafe = 
|reinado0 = Desde el ()
|coronación = 
|otros títulos = 
 Princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha(1962 - actual) 
 Duquesa de Sajonia(1962 - actual) 
 Condesa de Rila
|nombre completo = Margarita Gómez-Acebo y Cejuela
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Madrid, {{bandera|España
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|predecesor0 = Princesa Juana de Italia
|sucesor0 = 
|cónyuge = 
|descendencia = Vease matrimonio y descendencia
|casa real = Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
|himno real = 
|padre = Manuel Gómez-Acebo y Modet
|madre = María de las Mercedes Cejuela y Fernández
|firma =
|escudo =Coat of Arms of Margarita Gómez Acebo, (Spanish Order of the Civil Merit).svg
}}|escudo=Coat of Arms of Margarita Gómez Acebo, (Spanish Order of the Civil Merit).svg|título=Reina de Bulgaria|consorte=|predecesor=|predecesor0=Juana de Saboya|descendencia=*Kardam, príncipe de Tŭrnovo
Kiril, príncipe de Preslav
Kubrat, príncipe de Panagyurishte
Konstantin, príncipe de Vidin
Princesa Kalina, condesa de Muráň|padre=Manuel Gómez-Acebo|madre=María de las Mercedes Cejuela|casa real=Sajonia-Coburgo y Gotha(por matrimonio)}}

Margarita Gómez-Acebo y Cejuela (Sakskoburggotska'', usado en Bulgaria; Madrid, 6 de enero de 1935) es esposa de Simeón II, depuesto rey de Bulgaria. Aunque contrajeron matrimonio en el exilio, se le reconoce el título de cortesía de reina de Bulgaria, con tratamiento de Majestad, además de los de princesa de Sajonia-Coburgo y Gotha, duquesa de Sajonia y condesa Rylski.

Biografía 

Hija de Manuel Gómez-Acebo y Modet (tercer hijo de los marqueses de Cortina y abogado del Estado) y de María de las Mercedes Cejuela y Fernández. Procedente de una familia adinerada con intereses en el mundo de las finanzas, sus padres fueron asesinados por los republicanos en 1936 (Manuel el 9 de noviembre y Mercedes el 16 de noviembre) en su finca de Collado Villalba, llamada "La Arboleda", en los comienzos de la Guerra Civil Española, quedando huérfana con un año de edad al cuidado de su tío Juan Gómez-Acebo y Modet y su esposa María del Carmen Silvela y Castelló (Marquesa de Zurgena). También fue asesinada la abuela materna, María de las Mercedes Fernández y Molano, en Alcobendas, el 16 de agosto de 1936. Por esos hechos, está en posesión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria.

Tuvo un hermano, José Luis, fallecido el 6 de enero de 2010, el mismo día en que su hermana cumplía 75 años (él también ostentaba la Medalla de Sufrimientos por la Patria), era prima hermana de Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada, esposo de la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos.

Después de su matrimonio con el zar en el exilio Simeón II de Bulgaria estableció su domicilio en Madrid, donde nacieron sus cinco hijos. Sólo en 1996, algunos años después de la caída del régimen comunista en Bulgaria, pudo visitar por primera vez el país del que ostenta el título de zarina (la monarquía búlgara se abolió en 1946) acompañando a su marido.

Las estancias en Bulgaria se fueron haciendo cada vez más regulares hasta que en 2001, Simeón II fue elegido primer ministro al ser el más votado en las elecciones del 17 de junio de 2001 representando a su partido Movimiento Nacional Simeón II, por lo que tuvieron que establecerse definitivamente en Sofía. 

Actualmente, el zar Simeón, su esposa Margarita, y su hermana María Luisa, están luchando en Estrasburgo porque no se le vuelvan a expropiar sus propiedades.

Matrimonio y descendencia 

El 21 de enero de 1962 contrajo matrimonio con Simeón II, depuesto Zar de Bulgaria, en Lausana, Suiza, tuvieron cinco hijos:

 Kardam, príncipe de Tírnovo (2 de diciembre de 1962-7 de abril de 2015). Casado con Miriam Ungría y López. Tiene dos hijos, Boris y Beltrán.

 Kyril, príncipe de Preslav (nacido en 1964). Casado con Rosario Nadal y Fuster-Puigdórfila. Tienen tres hijos, Mafalda, Olimpia y Tássilo.

 Kubrat, príncipe de Panagiurishte (5 de noviembre de 1965). Casado con Carla Soledad Royo-Villanova y Urrestarazu. Tienen tres hijos, Mirko, Lukás y Tirso.

 Konstantin, príncipe de Vídin (1967). Casado con María García de la Rasilla y Gortázar, padres de dos mellizos llamados, Umberto y Sofía.

 Princesa Kalina de Bulgaria, condesa de Murany (17 de enero de 1972). Casada con Antonio José "Kitín" Muñoz y Valcárcel, madre de un hijo llamado Simeón Hassan.

Títulos 

 Señorita Margarita Gómez-Acebo y Cejuela (6 de enero de 1935 - 21 de enero de 1962). 
 Su Majestad la zarina Margarita de Bulgaria, duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, princesa de Sajonia y condesa Rylski (Desde el 21 de enero de 1962).

Distinciones honoríficas 
  Medalla de Sufrimientos por la Patria (Estado español).
  Dama gran cruz de la Orden de San Alejandro (Casa Real de Bulgaria).
  Dama gran cruz de la Orden de Beneficencia (Reino de Grecia, 13/05/1962).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 07/06/2003).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta (27/10/2010).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Margarita 
 Bulgarian Royal Family 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de la Comunidad de Madrid
Reinas consortes de Bulgaria
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Grandes cruces de la Orden de San Alejandro
Cristianos ortodoxos de España
Españolas del siglo XX
Nacidos en Madrid
Conversos al cristianismo ortodoxo desde el catolicismo